Вя́тская земля́ (Вя́тская страна́, Вя́тка, Вятский край) в широком смысле — историческая область на северо-востоке европейской части России. В узком смысле — пять уездов в бассейне среднего течения Вятки и Чепцы. Появилась в XII веке на Средней Вятке и постепенно распространилась на весь бассейн реки, на территории современных Кировской области и Удмуртии. Центр — город Хлынов (Вятка, ныне Киров). На западе граничила с Галичской землёй, на северо-западе и севере — с Пермью Вычегодской, на северо-востоке — с Пермью Великой, на юге и юго-востоке — с Казанским ханством, затем с Казанским царством. В период высокого Средневековья здесь существовала Вятская республика.

Термин корректно употреблять до 1708 года, когда собственно Вятская земля («Вятка с пригороды») вошла в состав Сибирской губернии. До 1775 года Вятская земля существовала в статусе провинции. В 1775 году образовано Вятское наместничество. В 1795-1929 годах существовала Вятская губерния.

Сейчас под термином Вятская земля и Вятский край могут понимать также территорию современной Кировской области, а также любые территориальные образования в прошлом.

Территория 
Первоначально территория Вятской земли включала в себя собственно сам город Хлынов (Вятку), а также его пригородки — Котельнич, Орлов, Слободской и, впоследствии, Шестаков. К Вятской земле (Вятке) часто прибавлялись также земли Арских князей, в районе нижнего течения реки Чепцы.

Впоследствии рост земель шёл в основном за счёт включения территорий правых притоков реки Вятки — рек Кобра, Летка, Великая и Молома, а также территории проживания удмуртов — реки Чепцы с притоками. Земли к югу от Хлынова (Вятки) вначале заселялись крайне слабо.

Кроме того в расширении территории Вятской земли активно участвовал Успенский Трифонов монастырь. Им были освоены и заселены земли на севере Слободского уезда (Вобловицкая волость), огромные территории к югу от Хлынова до реки Вои (Сунская и Кырчанская волость), и богатые земли в районе устья реки Вятки (совр. Вятские Поляны).

К XVII веку Вятская земля (официальное название в документах тех лет) занимала бассейн реки Вятки от истока до района современного города Советска. Однако к ней экономически тяготели: бассейн верхней Камы, земли по правому берегу Вятки — от реки Пижмы до реки Уржумки, и районы на севере — бассейны реки Юг и Лузы.

Тем не менее административно эти территории управлялись по-разному: север, от рек Юга и Лузы до рек Пижма и Воя — составляла собственно Вятская земля, входящая в состав Поморского края, и ведавшаяся в Новгородском приказе. Территории к югу от рек Пижма и Воя входили в состав Понизового края и относились к Казанскому царству (ведались, соответственно, в приказе Казанского дворца). Территории Верхней Камы составляли отдельный Кайгородский уезд, входивший в Пермскую землю.

История 

В I тыс. до н. э. на Вятской земле жили племена ананьинской культуры; в VI—X веках — пермские финно-угорские племена — предки удмуртов и коми (см. пермяне). С X века они были несколько смещены на восток устремившимися с запада черемисами (мари).

С XII века Вятский край, по летописному преданию «Сказание о вятчанех», осваивался выходцами из Новгородской земли. В нём сказано, что 25 июля 1181 года был захвачен «Чудской Болванской» город (переименован в Микулицын), а чуть позже другой город — Кокшаров (или Кошкаров). Через некоторое время был основан новый русский город Хлынов.

По археологическим данным Л. Д. Макарова (Ижевск) на Вятской земле в XII—XV веках существовали 4 отдельные территории:

1. Никулинская волость — 4 селища: Никульчино-2, Родионово на Вятке, Кривобор на Чепце, Вятское (у Хлынова); и 3 городища: Слободское, Чуршинское и Никульчинское.

2. Котельничская волость — 6 селищ и 3 городища: Ковровское, Шабалинское, Орловское.

3. Пижемская волость — 8 селищ и городище Подрелье.

4. Лебяжско-Уржумская волость — 3 селища: Покста-2 и др.

В небольших городах жило в основном русское и метисированное население, а на посадах и в сёлах — финно-угорское. Отдельный анклав примерно с XV века составляли каринские татары и вотяки (предки северных удмуртов).

В XIV—XV веках здесь существовала Вятская республика.

В 1402 или 1403 Вятскую землю приобрёл московский великий князь Василий I Дмитриевич, отдавший её в удел брату Юрию Галицкому. В феодальной войне во 2-й четверти XV века Вятская земля была главной опорой галицких князей. В 1459 году великий князь Василий II подчинил Вятскую землю, но в ней продолжалась борьба сепаратистски настроенных бояр и купцов со сторонниками московской ориентации.

До 1489 года Вятская земля пользовалась некоторой самостоятельностью, временами попадая в зависимость от Казанского ханства. Зависимость от Казани касалась только юга Вятской земли.

В 1485—1486 великий князь Иван III подавил мятеж сепаратистов. В августе 1489 московское войско окончательно покорило Вятскую землю, казнив зачинщиков мятежа, выселив крупных вятских феодалов и купцов и уничтожив земское самоуправление. 

После присоединения Вятской Республики к Московскому княжеству Вятская земля была разделена на 4 наместничества с центрами в Хлынове, Слободском, Орлове и Котельниче. В системе местничества наиболее престижным было наместничество в Хлынове, на втором месте шел Слободской, на третьем - Котельнич и Орлов. Хлыновскому наместничеству подчинялись единственные феодалы Вятской земли -  каринские (арские) князья. В 1542 году Иван Грозный подписал грамоту о введении в каждом вятском городе, стане и волости губных органов управления. После 1558 года наместничества были упразднены, на смену им были введены земские органы управления.

В 1565 году, когда царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, Вятская земля вошла в состав последней.

См. также 

 Вятская вечевая республика

Примечания

Ссылки 
 

Исторические области России
История Кировской области